Чернігівське — назва населених пунктів, що походить від назви міста Чернігів.

Чернігівське — селище, Лозівський район, Харківська область

Чернігівське — село, Прохладненський район, Кабардино-Балкарія

Чернігівське — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область

Див. також 
 
 Чернігів (значення)
 Чернігівський
 Чернігівська (значення)